

Pessoas
Gareth Southgate
Troy Southgate
Nathaniel Southgate Shaler

Localidades
Southgate (Flórida)
Southgate (Kentucky)
Southgate (Michigan)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos